Даниловский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

Административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:
 Даниловский сельсовет — в Коношском районе Архангельской области.
 Даниловский сельсовет — в Меленковском районе Владимирской области.
 Даниловский сельсовет — в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Даниловский сельсовет — в Комсомольском районе Ивановской области. 
 Даниловский сельсовет — в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Даниловский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (до 1954).
 Даниловский сельсовет — в Покровском районе Орловской области.
 Даниловский сельсовет — в Лопатинском районе Пензенской области.
 Даниловский сельсовет — в Гайнском районе Пермского края.
 Даниловский сельсовет — в Милославском районе Рязанской области.
 Даниловский сельсовет — в Аткарском районе Саратовской области.
 Даниловский сельсовет — в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Даниловский сельсовет — в Щёкинском районе Тульской области.
 Даниловский сельсовет — в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 

Даниловский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Днепропетровская область 
 Даниловский сельский совет (Криворожский район)

Закарпатская область 
 Даниловский сельский совет — Хустский район.

Киевская область 
 Даниловский сельский совет — Васильковский район.

Луганская область 
 Даниловский сельский совет — Беловодский район.

Николаевская область 
 Даниловский сельский совет — Березанский район.

Черниговская область 
 Даниловский сельский совет — Менский район.

См. также 
 
 Даниловский муниципальный округ